Епа́рхия Ганьчжо́у () –  епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Ганьчжоу,  Китай. Епархия Ганьчжоу входит в митрополию Наньчана.

История  

25 августа 1920 года  Святой Престол учредил апостольский викариат Ганьчжоу, выделив его из апостольского викариата Южного Цзянси (сегодня – Епархия Цзианя). 

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XII издал буллу Quotidie Nos, которой преобразовал апостольский викариат Ганьчжоу в епархию.

Епископ Чэнь Дуцин, назначенный китайским правительством и не признанный Святым Престолом, умер в 1990 году. Он был одним из первых епископов, рукоположённых в 1957 году без согласия Римского папы.

Ординарии епархии 

 епископ Paul-Marie Dumond  (21.07.1920 – 3.07.1931); 
 епископ John A. O'Shea  (3.07.1931 – 10.10.1969); 
 Sede vacante (с 10.10.1969 года по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003
  Бреве Delegatus Apostolicus, AAS 23 (1931), стр. 158 
 Булла Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Китая